El patriota puede hacer referencia a los siguientes periódicos:

 El Patriota, periódico de la Provincia Oriental del sigloXIX.
 El Patriota, periódico venezolano.
 El Patriota de Guayaquil, periódico del Estado Libre de Guayaquil editado entre 1820 y 1822.
 El Patriota Riojano, periódico español del sigloXIX.

Además, puede referirse a las siguientes películas:
 El patriota, película de 1928 dirigida por Ernst Lubitsch y nominada al Óscar a la mejor película en 1929.
 El patriota, película de 1938 dirigida por Maurice Tourneur, versión francesa de la película de 1928.
 El patriota, película del año 2000 dirigida por Roland Emmerich y nominada a tres Premios Óscar en el año 2001: al mejor sonido, a la mejor fotografía y a la mejor banda sonora.